Hotaka – góra w Japonii
 Hotaka – miejscowość w Japonii, od 2005 część miasta Azumino
 Hotaka – singel Juno Reactor